Di seguito una lista di asteroidi dal numero 510001 al 511000 con data di scoperta e scopritore.

510001-510100 

|-
| 510001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510002 - ||  ||  || CSS
|-
| 510003 - ||  ||  || CSS
|-
| 510004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510006 - ||  ||  || CSS
|-
| 510007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510011 - ||  ||  || CSS
|-
| 510012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510018 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510022 - ||  ||  || CSS
|-
| 510023 - ||  ||  || WISE
|-
| 510024 - ||  ||  || WISE
|-
| 510025 - ||  ||  || WISE
|-
| 510026 - ||  ||  || WISE
|-
| 510027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510028 - ||  ||  || WISE
|-
| 510029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510031 - ||  ||  || CSS
|-
| 510032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510036 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510037 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510039 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 510040 - ||  ||  || WISE
|-
| 510041 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 510042 - ||  ||  || WISE
|-
| 510043 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|510045 Vincematteo||  ||  || Jarnac
|-
| 510046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510047 - ||  ||  || OAM
|-
| 510048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510049 - ||  ||  || CSS
|-
| 510050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510053 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 510054 - ||  ||  || CSS
|-
| 510055 - ||  ||  || WISE
|-
| 510056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510058 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 510059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510061 - ||  ||  || CSS
|-
| 510062 - ||  ||  || WISE
|-
| 510063 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510064 - ||  ||  || WISE
|-
| 510065 - ||  ||  || WISE
|-
| 510066 - ||  ||  || WISE
|-
| 510067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510072 - ||  ||  || CSS
|-
| 510073 - ||  ||  || CSS
|-
| 510074 - ||  ||  || WISE
|-
| 510075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510076 - ||  ||  || CSS
|-
| 510077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510081 - ||  ||  || WISE
|-
| 510082 - ||  ||  || WISE
|-
| 510083 - ||  ||  || WISE
|-
| 510084 - ||  ||  || WISE
|-
| 510085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510089 - ||  ||  || WISE
|-
| 510090 - ||  ||  || WISE
|-
| 510091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510092 - ||  ||  || WISE
|-
| 510093 - ||  ||  || WISE
|-
| 510094 - ||  ||  || WISE
|-
| 510095 - ||  ||  || WISE
|-
| 510096 - ||  ||  || WISE
|-
| 510097 - ||  ||  || WISE
|-
| 510098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510100 - ||  ||  || WISE
|-
|}

510101-510200 

|-
| 510101 - ||  ||  || WISE
|-
| 510102 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510103 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 510104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510106 - ||  ||  || OAM
|-
| 510107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510116 - ||  ||  || CSS
|-
| 510117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510126 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510127 - ||  ||  || OAM
|-
| 510128 - ||  ||  || OAM
|-
| 510129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510135 - ||  ||  || CSS
|-
| 510136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510155 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510160 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 510161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510163 - ||  ||  || CSS
|-
| 510164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510166 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 510167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510169 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 510170 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 510171 - ||  ||  || CSS
|-
| 510172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510178 - ||  ||  || CSS
|-
| 510179 - ||  ||  || CSS
|-
| 510180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510181 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510189 - ||  ||  || CSS
|-
| 510190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510194 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510200 - ||  ||  || CSS
|-
|}

510201-510300 

|-
| 510201 - ||  ||  || CSS
|-
| 510202 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510203 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510205 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510207 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510209 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510210 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510215 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510216 - ||  ||  || OAM
|-
| 510217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510235 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510241 - ||  ||  || CSS
|-
| 510242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510245 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510250 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510251 - ||  ||  || CSS
|-
| 510252 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510254 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510255 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510257 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510260 - ||  ||  || CSS
|-
| 510261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510263 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510264 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510272 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510275 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510276 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510281 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510284 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510286 - ||  ||  || WISE
|-
| 510287 - ||  ||  || CSS
|-
| 510288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510289 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510290 - ||  ||  || OAM
|-
| 510291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510292 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510293 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510294 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510295 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510296 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510297 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510299 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510300 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

510301-510400 

|-
| 510301 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510304 - ||  ||  || OAM
|-
| 510305 - ||  ||  || OAM
|-
| 510306 - ||  ||  || OAM
|-
| 510307 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510309 - ||  ||  || CSS
|-
| 510310 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510311 - ||  ||  || OAM
|-
| 510312 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510314 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510315 - ||  ||  || CSS
|-
| 510316 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510317 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 510318 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510319 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510320 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510321 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510324 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 510325 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510331 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510332 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510335 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510336 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510337 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510338 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510339 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 510340 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 510341 - ||  ||  || OAM
|-
| 510342 - ||  ||  || OAM
|-
| 510343 - ||  ||  || CSS
|-
| 510344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510351 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510352 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510353 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510354 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510355 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510362 - ||  ||  || WISE
|-
| 510363 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510364 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510365 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510366 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510367 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510368 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510369 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510370 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510372 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510377 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510380 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510384 - ||  ||  || OAM
|-
| 510385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510398 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510400 - ||  ||  || CSS
|-
|}

510401-510500 

|-
| 510401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510404 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510407 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510414 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510415 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510416 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510417 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510418 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510419 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510422 - ||  ||  || WISE
|-
| 510423 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510424 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510426 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510427 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510428 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510434 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510435 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510436 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510438 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510439 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 510440 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510441 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510446 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510447 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510448 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510451 - ||  ||  || CSS
|-
| 510452 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510454 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510457 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510458 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510459 - ||  ||  || CSS
|-
| 510460 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510462 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510463 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510464 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510466 Varna||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510467 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510470 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510471 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510472 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510476 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510477 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510478 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510479 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510480 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510481 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510485 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510488 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510489 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510490 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

510501-510600 

|-
| 510501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510509 - ||  ||  || CSS
|-
| 510510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510511 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510515 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510516 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510521 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510523 - ||  ||  || WISE
|-
| 510524 - ||  ||  || CSS
|-
| 510525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510526 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510527 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510528 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510531 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510532 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510533 - ||  ||  || CSS
|-
| 510534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510536 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510538 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510539 - ||  ||  || CSS
|-
| 510540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510544 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510550 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510553 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510554 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510557 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 510558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510559 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510561 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510564 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510565 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510566 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510569 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 510570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510574 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510575 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510578 - ||  ||  || CSS
|-
| 510579 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510580 - ||  ||  || CSS
|-
| 510581 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510584 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510585 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510591 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510599 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510600 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

510601-510700 

|-
| 510601 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510602 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510605 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510606 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 510607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510619 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510626 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510628 - ||  ||  || CSS
|-
| 510629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510634 - ||  ||  || CSS
|-
| 510635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510636 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510640 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510641 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510642 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510643 - ||  ||  || CSS
|-
| 510644 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510647 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510648 - ||  ||  || CSS
|-
| 510649 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510652 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510654 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510656 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510658 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510659 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510663 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510664 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510666 - ||  ||  || OAM
|-
| 510667 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 510668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510669 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510671 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510672 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510678 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510683 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510685 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510686 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510688 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510690 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510691 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510692 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510694 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 510695 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510697 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510700 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

510701-510800 

|-
| 510701 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510702 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510703 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510704 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 510705 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 510706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510707 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510709 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510716 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510717 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510718 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510719 - ||  ||  || CSS
|-
| 510720 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510721 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510724 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510731 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510741 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510743 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510744 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510750 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510752 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510758 - ||  ||  || CSS
|-
| 510759 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510760 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510761 - ||  ||  || CSS
|-
| 510762 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510763 - ||  ||  || WISE
|-
| 510764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510766 - ||  ||  || WISE
|-
| 510767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510772 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510774 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510777 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510778 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510779 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510780 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510781 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 510782 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510783 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510784 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 510785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510786 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510787 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510789 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510790 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510792 - ||  ||  || CSS
|-
| 510793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510798 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510799 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

510801-510900 

|-
| 510801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510802 - ||  ||  || CSS
|-
| 510803 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510804 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510805 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510807 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510808 - ||  ||  || CSS
|-
| 510809 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510810 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510813 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510814 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510815 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510816 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510819 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510822 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510823 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510825 - ||  ||  || CSS
|-
| 510826 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510828 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510829 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510832 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510833 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 510834 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510835 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510837 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510838 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510839 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510840 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510846 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510848 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510861 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510862 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510863 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510865 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510869 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510871 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510872 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510873 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510876 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510881 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510882 - ||  ||  || CSS
|-
| 510883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510888 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 510889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510892 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510893 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510896 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510897 - ||  ||  || WISE
|-
| 510898 - ||  ||  || WISE
|-
| 510899 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510900 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

510901-511000 

|-
| 510901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510903 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510907 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510912 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510918 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510919 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510921 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510923 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510924 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510932 - ||  ||  || CSS
|-
| 510933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510936 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510941 - ||  ||  || OAM
|-
| 510942 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510943 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510950 - ||  ||  || CSS
|-
| 510951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510958 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510960 - ||  ||  || CSS
|-
| 510961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510965 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 510966 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 510967 - ||  ||  || CSS
|-
| 510968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510972 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510973 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510975 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 510977 - ||  ||  || CSS
|-
| 510978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510979 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510980 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510983 - ||  ||  || CSS
|-
| 510984 - ||  ||  || CSS
|-
| 510985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510987 - ||  ||  || CSS
|-
| 510988 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510989 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510991 - ||  ||  || OAM
|-
| 510992 - ||  ||  || WISE
|-
| 510993 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510995 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510996 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510997 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 510998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 510999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 511000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0510001